Per Krafft kan syfta på:

Per Krafft den äldre (1724-1793), porträttmålare.
Per Krafft den yngre (1777-1863), porträtt- och bataljmålare.